Уи́льям «Ви́лли» Бра́йант (; 1874 — 25 октября 1918) — английский футболист, крайний нападающий.

Биография 
Родился в Ротереме в 1874 году. Выступал за клубы «Уот» и «Честерфилд». Перед началом сезона 1894/95 перешёл в «Ротерем Таун». Проведя в клубе 2 сезона, в апреле 1896 года перешёл в клуб «Ньютон Хит».

Его дебют за «Ньютон Хит» состоялся 1 сентября 1896 года в матче Второго дивизиона против «Гейнсборо Тринити». Выступал за клуб на протяжении 4 сезонов, сыграв в 127 матчах и забив 33 гола.

В апреле 1900 года перешёл в выступавший в Первом дивизионе «Блэкберн Роверс» за 50 фунтов. В течение следующих двух сезонов провёл за клуб 25 матчей в чемпионате.

После завершения карьеры был управляющим паба в Ротереме.

Умер в 1918 году.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Ротерем Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»